L29 steht für:
 HMS Vimiera (L29), britischer Flottenzerstörer der V- und W-Klasse
 „Pruritus“ (ICD-10-Code), unangenehme Empfindung an der Haut, die einen Juckreiz auslöst

L-29 steht für:
 Aero L-29, tschechoslowakisches Militärflugzeug
 Cord L-29, US-amerikanischer PKW

L29